Парламентарните избори в Норвегия през 2021 г. се провеждат на 13 септември 2021 г., на тях се избират народни представители в 169–местния Стортингет. Най–голяма подкрепа получава Работническата партия на Йонас Гар Стьоре, който сформира ляво коалиционно правителство, заедно с Партията на центъра и Социалистическата лява партия.

Резултати

Източници 

2021
Норвегия
2021 година в Норвегия